Antonins est un nom propre qui renvoie à :

 Antonins, une dynastie romaine.
 Antonins, membres de l'ordre des chanoines de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine.
 Antonins, membres de l'''Ordre Antonin de saint Isaïe, ou Ordre antonin maronite (OAM), chez les chrétiens maronites.